

Persone 
 Lorenzo Arnone Sipari (n. 1973) – naturalista e storico italiano
 Luigi Arnone (n. 1921-2020) – politico italiano
 Mario Arnone (1928-2016) – politico italiano

Pagine correlate 
 Arni
 Arnoni
 Cancello ed Arnone